Kirschblüten steht für:

 Kirschblüte, eines der wichtigsten Symbole der japanischen Kultur
 Kirschblüten – Hanami, ein Kinofilm der Regisseurin Doris Dörrie
 Kirschblüten & Dämonen, die Fortsetzung des Films Kirschblüten – Hanami von Doris Dörrie

Siehe auch:
 Kirschblütenfront 
 Kirschblütenradweg
 Kirschblütenmotte 
 Kirschblüten-Gemeinschaft
 Japanische Blütenkirsche
 Kirschblütenrennen Wels
 Kirschblüte in Bonn
 Sakura-Campaign
 Japaneck
 Kirschblüten und rote Bohnen 
 Unter dem Kirschblütenbaum 
 Unternehmen Nächtliche Kirschblüte